Уильям Милликен ():
  (1897—1969) — американский политик, член Палаты представителей США от Пенсильвании (1959—1965).
  (1911—2012) — американский инженер и автогонщик.
 Милликен, Уильям (1922—2019) — американский политик и бизнесмен, 44-й губернатор Мичигана (1969—1983).